Список синглов № 1 в Японии в 2008 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Japan Hot 100 в 2008 году. Japan Hot 100 создан на основе Billboard Hot 100; места синглов определяются на основе на анализе данных о продажах релизов в Японии компании Soundscan Japan и данных о ротации на радиостанциях страны. В хит-параде не учитываются продажи синглов через интернет. Первый выпуск хит-парада появился 3 марта 2008 года.

Список синглов #1 

 
Данные из таблицы взяты с сайта Billboard Japan, где происходит еженедельное обновление чарта. Также он публикуется и на основном сайте Billboard .

См. также 
 2008 год в музыке
 Список синглов №1 в США в 2008 году (Billboard)

Примечания 

Чарты Billboard 2008 года
Списки синглов №1 Японии
Списки хитов № 1 2008 года